

Codici 
 now  – codice ISO 639-3 della lingua yambo

Musica 
 Now! – album di Bobby Hutcherson del 1969
 Now – album dei Dubliners del 1975
 Now – album dei Flamin' Groovies del 1978
 Now! – singolo degli Scorpions del 1982, dall'album Blackout
 Now – album di Patrice Rushen del 1984
 Now – album di Paul Rodgers del 1997
 Now – singolo dei Def Leppard del 2002
 Now – album di Peter Frampton del 2003
 Now – album dei Ten Years After del 2004
 Now – album di Kyle Eastwood del 2006
 Now – album di Anna Abreu del 2008
 Now – album dei Fireflight del 2012
 Now – singolo dei Paramore del 2013, dall'album Paramore
 Now – album di Shania Twain del 2017

Cinema
 Now  – film del 2011 di Andrew Niccol

Editoria
 Now (NOW)  – rivista canadese
 NOW  – rivista britannica

Televisione
 Now  – servizio di streaming di Sky Group